Cipollina ist der Familienname folgender Personen:

 John Cipollina (1943–1989), US-amerikanischer Rockmusiker, Gitarrist
 Mario Cipollina (* 1954), US-amerikanischer Rockmusiker